Совет департамента Кот-д’Армор (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Кот-д’Армор) — верховный орган управления департамента Кот-д’Армор. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 54 советников, избираемых по мажоритарной системе в 27 кантонах (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 
 Президент — Кристиан Коай (Социалистическая партия, кантон Каллак)
 1-й вице-президент (человеческие ресурсы и социальный диалог) — Жан-Мари Бенье  (Социалистическая партия, кантон Плерен)
 2-й вице-президент (проблемы автономии) — Вероник Кадюдаль (Разные левые, кантон Пемполь)
 3-й вице-президент (финансы, цифровые технологии и территориальные контракты) — Венсан Аллено (Разные левые, кантон Плентель)
 4-й вице-президент (проблемы детей и семьи) — Синдерелла Бернар (Коммунистическая партия, кантон Бегар)
 5-й вице-президент (культура и наследие) — Патрик Керваон (Социалистическая партия, кантон Ланьон)
 6-й вице-президент (ассоциации и международные отношения) — Солан Меле (Разные левые, кантон Плелен-Тригаву)
 7-й вице-президент (образование) — Жан-Рене Карфантан (Разные левые, кантон Пленёф-Валь-Андре)
 8-й вице-президент (интеграция, социальная экономика и равенство) — Кристин Орен-Гровале (Разные левые, кантон Плуфраган)
 9-й вице-президент (вопросы молодежи и спорта) — Людовик Гуйет (Разные левые, кантон Сен-Бриё-1)
 10-й вице-президент (жилье и жилищное строительство) — Гаэль Рутье (Разные левые, кантон Плело)
 11-й вице-президент (инфраструктура и мобильность) — Андре Коэн (Социалистическая партия, кантон Плестен-ле-Грев)
 12-й вице-президент (проблемы инвалидов и туризм) — Натали Травер Ле Ру (Социалистическая партия, кантон Ламбаль-Армор)

Члены Совета департамента Кот-д’Армор (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Президент — Ален Кадек (Республиканцы, кантон Плерен)
 1-й вице-президент (общее управление и кооперация) — Тибо Гиньяр  (Республиканцы, кантон Плентель)
 2-й вице-президент (интеграция и занятость) — Мари-Кристин Котен (Разные правые, кантон Планкоэт)
 3-й вице-президент (инфраструктура, территория, проблемы моря и побережья) — Жан-Ив де Шезмартен (Союз демократов и независимых, кантон Пемполь)
 4-й вице-президент (проблемы пожилых людей) — Сильви Гиньяр (Союз демократов и независимых, кантон Трегё)
 5-й вице-президент (финансы и бюджет) — Ромен Бутрон (Республиканцы, кантон Лудеак)
 6-й вице-президент (проблемы детей и семьи) — Валери Рюмьяно (Республиканцы, кантон Плуа)
 7-й вице-президент (проблемы молодежи и спорт) — Жерар Блежан (Союз демократов и независимых, кантон Сен-Бриё-1)
 8-й вице-президент (образование) — Брижитт Бале-Мизраи (Союз демократов и независимых, кантон Динан)
 9-й вице-президент (культура и наследие) — Тьерри Симельер (Союз демократов и независимых, кантон Плуа)
 10-й вице-президент (окружающая среда и мобильность) — Вероник Меёс (Республиканцы, кантон Ланвалле)
 11-й вице-президент (экономика и сельское хозяйство) — Эрве Леон (Разные правые, кантон Перрос-Гирек)
 12-й вице-президент (проблемы инвалидов) — Мари-Мадлен Мишель (Разные правые, кантон Пленёф-Валь-Андре)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Кот-д’Армор
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции

Кот-д’Армор